Anguispira är ett släkte av snäckor. Anguispira ingår i familjen Discidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Anguispira